Die Primera División 1996/97 war die 66. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 1. September 1996 und endete am 22. Juni 1997. Anschließend wurde die Liga wieder auf die reguläre Ligengröße von 20 Clubs zur Saison 1997/98 reduziert.

Real Madrid wurde zum 27. Mal spanischer Meister.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der 9-fache Meister Atlético Madrid ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister wurde der FC Valencia.
 Aufgestiegen aus der Segunda División sind Hércules Alicante, CD Logroñés und FC Extremadura.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – Real Madrid – UEFA Champions League
 2. – FC Barcelona – UEFA-Champions-League-Qualifikation
 3. – Deportivo La Coruña – UEFA-Pokal
 5. – Atlético Madrid – UEFA-Pokal
 6. – Athletic Bilbao – UEFA-Pokal
 7. – Real Valladolid – UEFA-Pokal
 Finalist der Copa del Rey – Betis Sevilla – Europapokal der Pokalsieger

Absteiger in die Segunda División
 18. – Rayo Vallecano
 19. – FC Extremadura
 20. – FC Sevilla
 21. – Hércules Alicante
 22. – CD Logroñés

Aufsteiger in die Primera División
 CP Mérida
 UD Salamanca
 RCD Mallorca

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

Die Meistermannschaft von Real Madrid

Weblinks 
Spain - List of Champions rsssf.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1996/97
1996 97